Бакла́нская со́тня — административно-территориальная и войсковая единица в составе Стародубского полка Гетманщины, существовавшая в XVII—XVIII веках.

Центр — местечко Баклань.

История 
Бакланская сотня была сформирована около 1670 года из северной части Погарской сотни, с присоединением нескольких сёл из Почепской и полковой Стародубской сотен. Старожилы села Михайловска в 1729 году показали, что «Петр Рославец разделил надвое сотню Погарскую и учинил из оной другую сотню Бакланскую». Это случилось во время гонений Рославца на погарского сотника Еремеенка, когда последний поехал жаловаться на полковника гетману в Батурин.

Выйдя из подчинения Погарской сотни, бакланцы выбрали себе сотником Михайлу Морского, который упомянут на этой должности при избрании Самойловича в гетманы (1672).

В первой четверти XVIII века Бакланская сотня пережила тревожный момент, когда А. Д. Меншиков пытался при помощи бывшего бакланского сотника Андрея Гудовича присоединить эту сотню к своим почепским владениям и тем самым закрепостить здешних казаков.

Крестьянское население Бакланской сотни, не попавшее в частное владение старшины, частью отбывало повинности на бакланскую «ратушу», а частью входило в состав Храповской волости, принадлежавшей к гетманским ранговым имениям. Храповская волость отдана была Скоропадским Меншикову в дополнение к Почепу, но была возвращена после упразднения почепского межевания. Затем, при Апостоле, центр здешних гетманских имений перенесен был в Баклань, где находился один из гетманских «дворцов», к которому впоследствии приписаны были и имения бакланской ратуши.

По смерти Апостола, Бакланская волость взята была «в казну» и оставалась в ней до 1741 года, когда в августе была отдана тайному советнику И. И. Неплюеву, вслед за назначением его правителем Малороссии. С восшествием на престол императрицы Елизаветы, Неплюев был отрешен от должности, и Бакланская волость в августе 1742 отдана была Алексею Разумовскому, но и у последнего оставалась не более года: когда в 1743 Разумовскому пожалованы были миниховские имения, Баклань была от него отобрана и приписана к дворцовым имениям. Наконец, по именному указу от 17 февраля 1760 года, Баклань вместе с Батуриным и Почепом отдана была Кириллу Разумовскому «в вечное и потомственное владение».

По упразднении полкового и сотенного деления (с 1782), территория Бакланской сотни вошла в состав Погарского уезда, а позднее оказалась разделена между Стародубским и Мглинским уездами. В настоящее время — территория Брянской области России.

География и население 
Местность Бакланской сотни занимала берега Судости в пределах её притоков Бойны и Деревейны. Поселения Бакланской сотни расположены преимущественно среди высоких холмов, прорезанных двумя упомянутыми речками и их притоками; такое расположение этих поселений указывает на их давнее возникновение, относящееся к древнерусскому и даже более раннему времени (см. Юдиново).

Бакланская сотня была невелика по площади, но достаточно густо населена и почти лишена значительных лесных массивов.

Административное деление 
Сотня подразделялась на несколько казачьих куреней. По состоянию на 1732 год, в Бакланскую сотню входили следующие курени:

 городовой Бакланский (центр — местечко Баклань)
 Ковалевский (центр — с. Ковалево)
 Савостьяновский (с. Савостьяны)
 Кожемяцкий (д. Кожемяки)
 Гарянский (с. Гаряны)
 Жоровлянский (д. Жоровлёв)

Основные населённые пункты 
 местечко Баклань.

 сёла: Балыкин, Ковалев, Вяльки, Старое Задубенье, Юдинов, Савостьяны, Михайловск, Ивайтёнки, Гаряны (Агаряны), Татищев, Котляков.

 деревни: Прирубки, Рожки, Шняки, Бучки, Шершевичи, Новое Задубенье, Храповка, Долботов, Вязовск, Плевки, Пукосин, Лапин, Кожемяки, Коростелёв, Жоравлёв, Щокотов, Рудня, Дягов, Нельжичи, Шираевка.

Бакланские сотники 
 Михайло Морский, 1672.
 Терентий Гаврилович Ширай, 1679—1693.
 Иван Федорович Молчан, 1702—1706.
 Андрей Павлович Гудович, 1709—1710.
 Леонтий Яковлевич Галецкий, 1710—1711.
 Антип Соколовский, 1712—1727.
 Леонтий Яковлевич Галецкий, 1727.
 Василий Петрович Косач, 1732—1755.
 Михайло Васильевич Губчиц, 1756—1765.
 Николай Ноздря, 1774—1781.

Примечания 

Сотни Стародубского полка